Украсть Бельмондо () – белорусский шестисерийный комедийный сериал с киноверсией. Главные роли сыграли Олег Нестеров, Анна Бондарева, Анатолий Кот и Александр Панкратов-Чёрный.

Премьера киноверсии состоялась 8 октября 2012 года в Белоруссии. С 27 ноября по 1 декабря телеверсия была показана на канале «Беларусь 1». Также фильм был показан на фестивале «Дожинки 2012», Белорусском фестивале национальных фильмов 2012, фестивале  «Листопад 2012», «Бригантина 2013», «Киношок 2013».

Сюжет 
От московского писателя Венедикта Бакунина (Олег Нестеров) уходит любимая женщина Яна (Анна Бондарева). Из-за этого он не может вовремя сдать свой роман в издательство. Поспорив с издателем, что закончит работу за три месяца если поедет в Париж, Бакунин уезжает, но не в столицу Франции, а в одноимённое село в Белоруссии. Увлечённый работой, он не замечает, что за его котом редкой породы Бельмондо охотятся несколько жуликов.

В ролях

Съёмочный процесс 
Съёмки начались в августе 2011 года в Острошицком Городке и продолжались 50 дней.

Черновое название фильма было «Украсть Бельмондо, или Хай-тэк у вашу хату».

Выход 
В первый день проката в Гомеле и Гомельской области фильм посмотрели 6,67 тысяч зрителей, а выручка от продажи билетов превысила 23,6 миллионов рублей.

За время проката картины в кинотеатрах её посмотрели около 70 тысяч человек.

Примечания

Ссылки 
 

Комедийные телесериалы Белоруссии
НГТРК РБ